

Бетел — місто, штат Аляска
 Бетел — місто, штат Коннектикут
 Бетел — місто, штат Делавер
 Бетел — місто, штат Мен
 Бетел — місто, штат Міннесота
 Бетел — місто, штат Нью-Йорк
 Бетел — місто, штат Північна Кароліна
 Бетел — місто, штат Вермонт
 Бетел — селище, штат Міссурі
 Бетел — селище, штат Огайо
 Бетел Тауншип — селище в окрузі Армстронг, штат Пенсільванія
 Бетел Тауншип — селище в окрузі Беркс, штат Пенсильванія
 Бетел Тауншип — селище в окрузі Делавер, штат Пенсильванія
 Бетел Тауншип — селище в окрузі Фултон, штат Пенсильванія
 Бетел Тауншип — селище в окрузі Лебанон, штат Пенсильванія
 Бетел — переписна місцевість, штат Коннектикут
 Бетел — переписна місцевість в окрузі Беркс, штат Пенсильванія
 Бетел — переписна місцевість, штат Вермонт
 Бетел — переписна місцевість, штат Вашингтон